Аджубей — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аджубей, Алексей Иванович (1924—1993) — советский журналист, публицист, главный редактор газет «Комсомольская правда» и «Известия».
 Аджубей, Рада Никитична (1929—2016) — советская журналистка и публицистка, дочь Никиты Хрущёва.